Regis puede referirse a:
Una forma declinada del latín rex-regis (rey).

Instituciones
Instituciones vinculadas a monarquías:
Aula regis
Curia regis
Consilium regis
Camara regis -véase Cámara-
Vacatio regis -véase vacío de poder-
Universidad Regis, una universidad estadounidense.

Documentos históricos
Vexilla Regis, himno latino del obispo de Poitiers Venancio Fortunato (siglo VI) -:en:Vexilla Regis-
Aeterni regis, bula de Sixto IV (21 de junio de 1481)
Historia regis, título de muchas vidas de reyes:
Historia regis Wamba, de Julián de Toledo
Historia regis Ferdinandi, de Lorenzo Valla
Historia regis Henrici Septimi, de Bernardus Andreas o Bernard André -:en:Bernard André-
Historia regis Alphonsi
Historia regis Ludovici
Historia regis Caroli Magni

Antropónimo

Santo
Juan Francisco Régis, santo católico francés del siglo XVII.

Apellido
 Cyrille Regis (1958-2018), futbolista inglés.
 David Regis (1968-), futbolista franco-estadounidense.
 Ed Regis, divulgador científico.
 Hazel-Ann Regis (1981-), deportista de la Isla de Granada.
 Jean-Baptiste Régis (-1738), misionero jesuita en China.
 Johannes Regis (c.1425–c.1496), músico renacentista franco-flamenco.
 Louis-Marie Régis (1903–1988), filósofo y teólogo dominico canadiense.
 Pierre Sylvain Régis (1632–1707), filósofo cartesiano francés, crítico de Spinoza.
 Rene Regis (1973-), futbolista.
 Rogério Fidélis Régis (1976-), futbolista brasileño.
 Sheryn Regis, músico filipina.
 Simone Régis, modelo brasileña.

Nombre masculino
Para los artículos sobre personajes llamados "Regis" o "Régis", véase la búsqueda.
Personajes de ficción:
 Regis (Reinos Olvidados)

Fitónimo
Euphorbia regis-jubae, planta de la familia de las euphorbiaceae.

Topónimos
En el Reino Unido:
Lyme Regis
Melcombe Regis

En Perú:
San Regis (Perú)

Edificios
Hotel Regís, México.
St. Regis Hotel & Residences, México.